Aurora Cossio – attrice colombiana naturalizzata italiana
 Carlo Cossio – animatore e fumettista italiano
 Nelson Cossio – ex calciatore cileno
 Remo Cossio – calciatore italiano
 Vittorio Cossio – fumettista italiano